Bund der Landwirte kan syfta på:

 Bund der Landwirte (Tyskland), tyskt politiskt parti 1893-1921
 Bund der Landwirte (Tjeckoslovakien), tyskt parti i Tjeckoslovakien 1918-1938